Kamenice est un toponyme ou un hydronyme qui peut désigner, en

Kamenice, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kamenice, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

/ 
 Kamenica/Kamenicë, une localité du Kosovo située dans la commune/municipalité de Leposavić/Leposaviq, dans le district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Kamenice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Kamenice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kamenice nad Lipou, une ville du district de Pelhřimov dans la région de Vysočina ;
 Srbská Kamenice, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Kamenice, une rivière, affluent de l'Elbe.

Voir aussi 
 Kamenica

Homonymie de localités en  Tchéquie